В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Шолданештского района входит 33 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Шолданешты ();
 15 сёл, не входящих в состав коммун;
 17 сёл, входящих в состав 7 коммун.

Примечания 

Шолданештский район
Шолданештский район